Europejski turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2011 odbył się w Cagliari. Wzięło w nim udział 6 najlepszych zespołów z ostatnich Mistrzostw Europy. Polska otrzymała bezpośrednią kwalifikację dzięki "dzikiej karcie" od FIVB. Turniej rozgrywany był w systemie "każdy z każdym". Awans do World Grand Prix 2011 uzyskały trzy najlepsze zespoły.

Przebieg turnieju

Tabela Europejskich Kwalifikacji do World Grand Prix 2011 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Grand Prix w piłce siatkowej kobiet
2010 w piłce siatkowej
2010 we Włoszech
Sport w Cagliari